Hugh Mitchell kan syfta på:

Hugh Mitchell (australisk fotboll)
Hugh Mitchell (politiker)
Hugh Mitchell (skådespelare)